SLQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sleetmute (Alaska) (Stati Uniti)
 slq – codice ISO 639-3 della lingua salchuq